Русна́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Монбазан. Округ коммуны — Вильфранш-де-Руэрг.

Код INSEE коммуны — 12206.

Коммуна расположена приблизительно в 490 км к югу от Парижа, в 115 км северо-восточнее Тулузы, в 29 км к северо-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 496 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 290 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 215 были экономически активными, 75 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 73,1 %). Из 215 активных работали 208 человек (111 мужчин и 97 женщин), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 75 неактивных 25 человек были учениками или студентами, 36 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон